Wanadadi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wanadadi, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Wanadadi, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar